Sanmarchesi – abitanti di Boschi San Marco
Sanmarchesi – abitanti di San Marco (Castellabate)
Sanmarchesi – abitanti di San Marco Argentano
Sanmarchesi – abitanti di San Marco ai Monti